Восходское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Мордовия 
 Восходское сельское поселение — входит в Старошайговский район

Курганская область
 Восходское сельское поселение — входит в Мишкинский район

Рязанская область
 Восходское сельское поселение — входит в Кадомский район

Чувашия 
 Восходское сельское поселение — входит в Алатырский район